Вита́лий Сафро́нов: Сафронов, Виталий Александрович (род. 1936) — советский политический деятель.
 Сафронов, Виталий Анатольевич (род. 1973) — российский футболист.